San Luka ima više značenja:
 San Luka (Alesandrija)
 San Luka (Katancaro)
 San Luka (Padova)
 San Luka (Peruđa)
 San Luka (Ređo di Kalabrija)
 San Luka (Salerno)
 San Luka (Torino)
 San Luka (Vičenca)